Flavio Dalmazio fu il nome di due membri della dinastia costantiniana, padre e figlio:

 Flavio Dalmazio (console 333), censore e fratellastro di Costantino I
 Flavio Dalmazio (cesare), cesare e figlio del precedente